Kelurahan Cibadak kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Cibadak (administrativ by i Indonesien, lat -6,92, long 107,60), Jawa Barat, 
 Kelurahan Cibadak (administrativ by i Indonesien, lat -6,90, long 106,79), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar